Claude Julien peut désigner :
 Claude Julien (1960-), un joueur et entraîneur canadien de hockey sur glace ;
 Claude Julien (1925-2005), un ancien directeur de la rédaction du Monde diplomatique.